Unité nationale russe.
 Unité nationale (Pérou).
 Unité nationale (Uruguay).